L'avenue de Saint-Cloud peut faire référence aux voies suivantes :

Au Canada :
 Avenue de Saint-Cloud, à Montréal

En France :
 Avenue de Saint-Cloud, à Cambrai
 À Paris :
 Avenue de Saint-Cloud
 ancien nom de l'avenue Victor-Hugo
 Avenue de la Porte-de-Saint-Cloud dans le 
 Avenue de Saint-Cloud,  à Versailles

Saint-Cloud Avenue